Рудківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рудківська сільська рада — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Рудківська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Рудківська сільська рада — Рівненська область, Демидівський район
 Рудківська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район